Sorribas ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Milián Sorribas (1939–2020), spanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Barbastro-Monzón
 Jaume Sorribas (1948–2008), spanischer Schauspieler
 Joaquín Sorribas (* 1978), spanischer Fußballspieler

Sorribas ist der Name folgender Ortschaften:
Sorribas (Piloña) in Asturien, Spanien